Walworth é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Walworth (Dakota do Sul)
Condado de Walworth (Wisconsin)

Desambiguação